Szikrakisülés, fizikai jelenség
 Kisülés, község Szlovákiában, a Besztercebányai kerület Zsarnócai járásában